Ceraia (planten), een geslacht van orchideeën
Ceraia (dieren), een geslacht van sabelsprinkhanen